Гранная — топоним в России:
 Гранная (река) — река в Оренбургской области, приток Малого Кинеля.
 Гранная (деревня) — деревня, Кошкинский район, Самарская область.